Lankhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Lankhorst (1909–1979), deutscher Maler
 Peter Lankhorst (* 1947), niederländischer Politiker